Вергуны может означать.

 Вергуны — украинские кондитерские изделия из бездрожжевого теста

Топоним 
 Вергуны — село в Хорольском районе Полтавской области Украины.
 Вергуны — село в Черкасском районе Черкасской области Украины.